The Football League 1956-57 var den 58. udgave af The Football League. Manchester United F.C. blev mester.

First Division

Sæsoner i The Football League